SV Fortschritt steht für:
 Sportvereinigung Fortschritt, eine Sportvereinigung in der DDR
 SV Fortschritt Neustadt-Glewe, Sportverein aus Neustadt-Glewe, Mecklenburg-Vorpommern